Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk - Oosters-katholieke kerk
 Oekraïens-katholieke kerk (Genk) - kerkgebouw